Classics — сборный студийный альбом американской кантри-певицы и автора-исполнителя Патти Лавлесс, изданный 23 марта 1999 года на студии Epic Records. Золотая сертификация за 500 тыс. копий в США (последний альбом Патти с таким статусом).

История 
Альбом вышел 23 марта 1999 года на студии Epic. Он не достиг высоких позиций в чартах (лишь № 6 в Billboard Top Country Albums). Однако получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Allmusic, About.com, Entertainment Weekly.

Список композиций 

 «Can’t Get Enough» (Blair Daly, Will Rambeaux, Kent Blazy) — 2:55
 «You Can Feel Bad» (Matraca Berg, Tim Krekel) — 3:20
 «Lonely Too Long» (Mike Lawler, Bill Rice, Sharon Rice) — 4:38
 «I Just Wanna Be Loved by You» (Kostas, Emory Gordy, Jr.) — 3:38
 «You Don't Even Know Who I Am» (Gretchen Peters) — 3:59
 «Here I Am» (Tony Arata) — 2:59
 «You Don't Seem to Miss Me» (Jim Lauderdale) — 4:00
 «Nothin' but the Wheel» (John Scott Sherrill) — 3:57
 «My Kind of Woman, My Kind of Man» (Vince Gill) — 3:54
 «Blame It on Your Heart» (Harlan Howard, Kostas) — 3:34
 «I Try to Think About Elvis» (Gary Burr) — 2:50
 «How Can I Help You Say Goodbye» (Burton Banks Collins, Karen Taylor-Good) — 5:01

Участники записи

Треки 1 и 4 
 Dan Dugmore — гитара
 Stuart Duncan — скрипка
 Paul Franklin — гитара
 Steve Gibson — электрогитара
 Emory Gordy Jr. — бас-гитара
 Owen Hale — drums
 John Barlow Jarvis — орган
 Kostas — бэк-вокал
 Patty Loveless — вокал
 Carmella Ramsey — бэк-вокал
 Biff Watson — акустическая гитара

Чарты

Еженедельные чарты

Примечания

Ссылки 
 
  (LIVE — Country Music Association Awards 1997)

Кантри-альбомы
Альбомы Epic Records
Альбомы Патти Лавлесс